Shakir steht für:

 Shakir (Vorname), männlicher Vorname

Shakir ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Shakir (* 1966), US-amerikanischer Housemusiker
 Mustafa Shakir (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Parveen Shakir (1952–1994), pakistanische Schriftstellerin 
 Zaid Shakir (* 1956), US-amerikanischer Imam 

Siehe auch:
 Şakir